Niezwykłe przygody Berta i Erniego (ang. Bert and Ernie's Great Adventures, 2008-2010) – amerykański serial animowany, zrealizowany w technice animacji plastelinowej.

W Polsce serial emitowała stacja MiniMini (obecnie MiniMini+) od 2008 roku. Serial zastąpił program Sesame English.

Opis 
Zabawne historyjki o Bercie i Erniem przybliżają odległą przeszłość. Wraz z bohaterami maluchy przenoszą się do świata dinozaurów. Poznają też, jak działają różne przedmioty w naszym otoczeniu. Zachęcają dzieci do czytania i pisania. Każdy odcinek to 5-minutowa historyjka, która dotyczy wybranego tematu.

Obsada 
 Steve Whitmire jako Ernie
 Eric Jacobson jako Bert

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: START INTERNATIONAL POLSKA
Reżyseria: Paweł Galia
Dialogi: Anna Niedźwiecka-Medek
Dźwięk i montaż: Jerzy Wierciński
Kierownictwo produkcji: Dorota Nyczek
Wystąpili:
 Janusz Wituch – Ernie
 Mieczysław Morański – Bert
 Ewa Serwa – mama Angelo (odc. 16)
 Jarosław Domin – Angelo (odc. 16)
 Tomasz Bednarek – Elmo (odc. 21)
 Mirosława Krajewska – 
 staruszka (odc. 43),
 dama (odc. 51)
 Zbigniew Konopka – 
 mądra kaczka (odc. 47),
 Bob (odc. 50),
 Donek Szot (odc. 51)
 Zbigniew Suszyński – 
 Doktor Ptasznik (odc. 49),
 Świstak (odc. 52)
 Robert Tondera

Lektor tytułu: Paweł Galia

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2010